Das Damendoppel der Australian Open 1970 war ein Tenniswettbewerb in Sydney.

Titelverteidigerinnen waren Margaret Court und Judy Dalton. Das Finale bestritten Margaret Court und Judy Dalton gegen Karen Krantzcke und Kerry Melville, das Court und Dalton in zwei Sätzen gewannen.

Setzliste

Hauptrunde

Weblinks 
 
 

Damendoppel
1970